André Tahon (1931 - 2009), marionnettiste français
 Johan Tahon (nl) (né en 1965, sculpteur belge
 Théodore Tahon de La Motte (1782 - 1849), homme politique belge
 Valeer Tahon (nl) (1907 _ 1963), ancien membre de la Chambre des représentants (Belgique) 
 Victor Tahon (1845 - 1937), historiographe
 Avenue Victor Tahon à Bruxelles (Belgique)

Homonymie de patronyme